Гряниковка — название населённых пунктов на Украине:

 Гряниковка — бывший посёлок в Двуречанском районе Харьковской области.
 Гряниковка — село в Двуречанском районе Харьковской области.